István Juhász ist der Name folgender Personen:

* István Juhász (Boxer) (* 1931), ungarischer Boxer
 István Juhász (Mathematiker) (* 1943), ungarischer Mathematiker
 István Juhász (Fußballspieler) (* 1945), ungarischer Fußballspieler